Линколн Ред Импс () гибралтарски је фудбалски клуб који наступа у Премијер лиги Гибралтара. Као и остали клубови у земљи, Линколн Ред Импс као домаћин наступа на Стадиону Викторија. Освојили су рекордних 25 титула првака. Дана 26. августа 2021. године, Линколн је постао први клуб у историји са Гибралтара који је доспео у групну фазу европског клупског такмичења након што је савладао Ригу првака Летоније у плеј-офу 4:2 укупним резултатом. На тај начин, пласирали су се у премијерно издање Лиге конференција.

Успеси 

Премијер лига
Шампион (26): 1984/85, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22.
Куп Гибралтара
Шампион (18): 1985/86, 1988/89, 1989/90, 1992/93, 1993/94, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21.
Суперкуп Гибралтара
Шампион (11): 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017.

Статистике у европским такмичењима

Мечеви

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Линколн Ред Импс